Cumbia norteña puede referirse a:
 Cumbia norteña peruana, ritmo musical combinación de cumbia de Colombia con los ritmos folclóricos del norte del Perú y recientemente mezclados con la tecnocumbia, caracterizada por los aires de metal e instrumentos de viento, popular en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Departamento de Ancash. Grupos característicos del norte de Perú son Armonía 10, Grupo 5, Agua marina y Los Caribeños entre muchos otros de la discografía peruana de los años 90's.

 Cumbia norteña argentina, ritmo musical en el que predomina el uso de la guitarra eléctrica dentro del subgénero de la Cumbia argentina, ejecutado por agrupaciones de las provincias del norte de Argentina como Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Los grupos norteños argentinos nacieron desde los años 60's, sin embargo, asimilaron influencias de grupos peruanos como Los Continentales y Mirlos de Perú hacia los años 80.

 Cumbia norteña mexicana, ritmo musical combinación directa de la música Norteña mexicana con la cumbia predominante en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, y en gran parte de la frontera México-Estados Unidos.